Mahfoodh ist der Familienname folgender Personen:

 Husain Mahfoodh (* 2001), 	bahrainischer Handballspieler
 Komail Mahfoodh (* 1992), 	bahrainischer Handballspieler
 Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, omanischer Geschäftsmann und früherer Luftwaffenoberbefehlshaber Omans